The Shape of Water steht für:

 The Shape of Water (2006), US-amerikanischer Dokumentarfilm von Kum-Kum Bhavnani 
 The Shape of Water (2007), australischer Kurzfilm von Cordelia Beresford 
 Shape of Water – Das Flüstern des Wassers, US-amerikanischer Film von Guillermo del Toro (2017)
 The Shape of Water (Soundtrack), Soundtrack zum Film (2017)

Siehe auch:
 Die Form des Wassers, Roman von Andrea Camilleri (1994)